Цесельский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Цесельский, Анджей — польский политик, поэт XVI века.
 Цесельский, Славомир (род.1957) — польский музыкант, ударник рок-группы «Republika».

См. также